Леонтьев, Дмитрий:
 Леонтьев, Дмитрий Алексеевич (род. 1960) — российский психолог.
 Леонтьев, Дмитрий Николаевич (1840—1892) — российский военный деятель, генерал-майор, участник русско-турецкой войны.